Brückenberg steht für
Brückenberg, 963,8 m hoher Berg im sächsischen Erzgebirge
Brückenberg (Baiersbronn), 798 m hoher Berg in der Gemeinde Baiersbronn im Schwarzwald
 Brückenberg, auch Wartekopf, 403 m hoher Berg im Nordpfälzer Bergland
Brückenberg (Creuzburg), 300,6 m hoher Berg in Thüringen
Brückenberg, deutscher Ortsname von Karpacz Górny, polnisches Riesengebirge

Siehe auch:
Brückberg